

Sigle 
 Giochi Sportivi Studenteschi – competizioni sportive svolte a livello di scuola media-superiore
 Global Site Selector 
 Građanski savez Srbije – Alleanza Civica di Serbia, partito politico serbo
 Gerstmann-Sträussler-Scheinker – Malattia di Gerstmann-Sträussler-Scheinker
 Grandi Superfici Specializzate – punti vendita di grandi e ampie dimensioni

Codici 
 GSS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sabi Sabi (Sudafrica)
 gss – codice ISO 639-3 della lingua dei segni greca